I Am LV — дебютный студийный альбом американского хип-хоп исполнителя Западного побережья L.V., выпущенный 10 июня 1996 года на лейбле Tommy Boy Records.

В альбоме было несколько синглов, попавшие в чарты: «Throw Your Hands Up», «Gangsta’s Paradise» и «I Am L.V.».

Список композиций 

Комментарии
 Трек 14 — это кавер на песню «Heaven Must Be Like This» группы Ohio Players (1974).

Сэмплы
 Трек 1 содержит сэмплы песен «Bounce, Rock, Skate, Roll» группы Vaughan Mason &amp; Crew (1979) и «(Not Just) Knee Deep» группы Funkadelic (1979).
 Трек 2 содержит сэмпл «Mr. Groove» группы One Way (1984).
 Трек 3 содержит сэмпл «Who Is He (And What Is He to You)?», Билла Уизерса (1972).
 Трек 5 содержит сэмпл «The Look of Love», Исаака Хейса (1970).
 Трек 8 содержит сэмпл «Pastime Paradise» Стиви Уандера (1976).
 Трек 16 содержит сэмпл «Outstanding» группы The Gap Band (1982).

Участники записи 
 Ларри Сандерс — вокал, исполнительный продюсер, сопродюсер (6-7, 9)
 Остин Паттерсон — продюсер (3, 6-7, 9, 13, 16)
 Джасири Армон Уильямс — продюсер (1-2, 4-5, 14)
 Морис Томпсон — продюсер (1-2, 4-5, 14)
 Дуг Рашид — продюсер (8, 10)
 Трэвон Поттс — продюсер (12, 15)
 Энтони Кроуфорд — продюсер (11)
 Монтелл Дю’Шон Барнетт — продюсер (11)
 Роберт «Фонкста» Бэкон — сопродюсер (3, 6-7, 9)
 Томи Манди — сопродюсер (3, 6-7, 9)
 Томас Койн — мастеринг
 Пол Стюарт — исполнительный продюсер
 Олби — исполнительный продюсер

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Tommy Boy Records
Дебютные альбомы 1996 года
Альбомы L.V.